Friedrich August Fraustadt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Fraustadt (Jurist) (1855–1927), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter 
 Friedrich August Fraustadt (Maler) (auch Friedrich Auguste Fraustadt; 1821–1880), deutscher Maler